Shōwa puede referirse a:
 Hirohito, 124.º emperador de Japón, conocido póstumamente como emperador Shōwa.
 El periodo Shōwa, nombre que recibe el periodo de mandato del citado emperador.
 Shōwa no hi o día de Shōwa, una festividad japonesa que conmemora el cumpleaños del emperador Shōwa.

Lugares 
 Shōwa, un pueblo en la prefectura de Akita.
 Shōwa, un pueblo en la prefectura de Yamanashi.
 Shōwa, un antiguo pueblo de Tokio, ahora parte de Akishima.
 Shōwa-ku, un barrio de Nagoya, prefectura de Aichi.
 Shōwa, una villa en la prefectura de Fukushima.
 Shōwa, una villa en la prefectura de Gunma.
 Base Showa, una estación de investigación japonesa en la Antártida.

Otros 
 Showa Corporation, empresa de componentes para vehículos.